Scorpiurus, genre d'insectes  diptères de la famille des Dolichopodidae.
 Scorpiurus, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.